Isochronie ist ein Begriff:

 aus der Spektroskopie; siehe Isochronie (Spektroskopie)
 aus der Sprachforschung; siehe Sprechrhythmus#Isochronie-Hypothese
 aus der Motorik; siehe Isochronie (Motorik)
 aus der Erzähltheorie; siehe Erzähltheorie